Kwadrant (wiskunde), een term uit de wiskunde.
Kwadrant (meetinstrument), een meetinstrument.
Kwadrant van Ofman, een model dat de eigenschappen van een persoon omschrijft.
Kwadrant (schip), onderdeel van het roerwerk. 
Kwadrant (Star Trek), de verdeling van het Melkwegstelsel in Star Trek.